Bosznia-Hercegovina
Kruševo falu Foča községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Kruševo falu Olovo községben, a Zenica-Doboji kantonban
Kruševo falu Stolac községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban

Horvátország
Kruševo falu Bresztovác községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Kruševo falu Obrovac községben, Zára megyében
Kruševo falu Primošten községben, Zára megyében

Macedónia
Krusevo falu és község.a Pellagóniai körzetben
Krusevo falu Vinica községben.a Keleti körzetben

Montenegró
Kruševo falu Plav községben
Kruševo falu Pljevlja községben

Szerbia
Kruševo, falu Gora községben, a Prizreni körzetben
Kruševo, falu Leposavić községben, a Kosovska Mitrovicai körzetben
Kruševo, falu Prijepolje községben, a Zlatibori körzetben